SQUIRM (точний переклад невідомий) — кольорова фентезійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Ментайко». У цієї манґи є продовження, під назвою Entwine.

Сюжет 
Темний лицар Ґранц, упійманий Ніппл, володаркою монстрів. Своїми збоченими методами, за допомогою монстрів, вона намаґається вибити з лицаря інформацію, про таємне місце йоґо володаря… Ґранц довґо пручався, пройшовши через сім кіл пекла, але після тоґо як Ніппл запхала йому до члена маґічну п'явку, чи зможе він витримати?

Персонажі 
 Ґранц — сильний лицар темряви, що потрапив до рук Ніппл… Має хаєр і фіолетові очі.
 Ніппл — чаклунка, володарка монстрів, і збочена відьма. Сіре волосся і червоні очі.
 Юджа-сама — бос Ніппл. Має коричневе волосся і очі.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Entwine

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко